

Chimica e fisica 
 Xi – Barione

Codici 
 XI – codice ISO 3166-2:LA di Xiangkhoang (Laos)
 Xi – “Irritante”, nei simboli di rischio chimico

Informatica 
 XI – formato file audio (eXtended Instrument)
 Xi – editor di testo

Musica
XI –  album dei Metal Church
 XI –  album dei Peter Punk

Persone 
Xi - Cognome cinese
 Xi Aihua (1982) – canottiera cinese
 Xi Jinping (1953) – politico e militare cinese
 Xi Meijuan (1955) – attrice cinese
 Xi Zezong (1927-2008) – astronomo cinese

Altro 
 Xi – lettera dell'alfabeto greco
 XI – undici nel sistema di numerazione romano
 XI – targa automobilistica di Chio (Grecia)
 Xi – affluente del fiume delle Perle